Csíptető, avagy kozmetikai, sebészi csipesz
 Ruhacsipesz
 Körömcsipesz
 Bélyegcsipesz